Aglianico – vitigno rosso

Vini 
 Aglianico del Taburno DOCG
 Vini dell'attuale disciplinare
 Aglianico del Taburno rosso
 Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno riserva
 Aglianico del Taburno rosato
 Vini previsti nei disciplinari precedenti
 Aglianico del Taburno

 Aglianico del Vulture Superiore DOCG
 Vini dell'attuale disciplinare
 Aglianico del Vulture Superiore
 Aglianico del Vulture Superiore riserva

 Aglianico del Vulture DOC
 Vini dell'attuale disciplinare
 Aglianico del Vulture
 Aglianico del Vulture spumante
 Vini previsti nei disciplinari precedenti
 Aglianico del Vulture vecchio
 Aglianico del Vulture riserva